Sumário das partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2011.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F 

Notas
Nota 1: Nagoya Grampus v Al-Ain adiado em 15 de Março de 2011 e remarcado para 12 de Abril de 2011 devido ao terremoto no Japão.

Grupo G

Grupo H 

Notas
Nota 2: Kashima Antlers v Sydney FC foi adiado em 16 de Março de 2011 para 10 de Maio de 2011 devido ao terremoto no Japão. O jogo de volta entre Sydney FC v Kashima Antlers, foi antecipado de 10 de Maio de 2011 para 13 de Abril de 2011. Os jogos com mando do Kashima Antlers foram transferidos para o National Olympic Stadium em Tóquio, pois o Kashima Soccer Stadium em Kashima, Ibaraki foi danificado pelo terremoto.

Ver também
 Liga dos Campeões da AFC de 2011

Ligações externas
 Sítio oficial da Liga dos Campeões da AFC 
 AFC Champions League 2011 Competitions Regulations
 2011 AFC Champions League Official Match Schedule